Kultura
 Kontakt (film 1992) – film krótkometrażowy Jonathana Darby'ego
 Kontakt (film 1997) – film Roberta Zemeckisa
 Kontakt (film 2005) − film Siergieja Stanojkowskiego
 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”
 Kontakt (miesięcznik) – miesięcznik wydawany przez Mirosława Chojeckiego
 Magazyn Kontakt – kwartalnik wydawany przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej
 Kontakt – powieść science fiction autorstwa Carla Sagana, opublikowana w 1985 r.

Technika
 gniazdo elektryczne (zwane też gniazdkiem lub gniazdem wtykowym, kontaktem) 
 katalizator kontaktowy (kontakt) – katalizator w formie ciała stałego wpływający na szybkość reakcji cieczy i gazów
 30P6 Kontakt − radziecka broń antysatelitarna

Inne
 kontakt operacyjny